Гавань — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Гаваньское».

География 
Село находится в южной части района, вблизи границы с Монголией, на берегах реки Дунда-Хонгорун (приток реки Кыры), на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-востоку от села Кыра. Абсолютная высота — 879 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарим и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45 %, женщины — соответственно 55 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 565 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, библиотека и фельдшерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из восьми улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района